Als Weltmeisterschaft 1971 oder WM 1971 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1971 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1971
 Bandy-Weltmeisterschaft 1971
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1971
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1971
 Bob-Weltmeisterschaft 1971
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1971
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1971
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1971
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1971
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1971
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1971
 Fechtweltmeisterschaften 1971
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 1971
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1971
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1971
 Judo-Weltmeisterschaften 1971
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1971
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1971
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1971
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1971
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1971
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1971
 Ringer-Weltmeisterschaften 1971
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1971
 Tischtennisweltmeisterschaft 1971
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1971
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1971

!
Weltmeisterschaften nach Jahr